Sphenoraia yajiangensis — вид жуков-листоедов рода Sphenoraia из подсемейства Козявки (Hylaspini, Galerucinae).

Распространение 
Встречается в Китае (Сычуань, YaJiang; на высоте 3600 м).

Описание 
Мелкие жуки-листоеды. Самец: длина 5,8—6,2 мм, ширина 3,6—4,0 мм. Самка: длина 5,8—6,3 мм, ширина 3,5—3,9 мм. Голова, усики и ноги коричневые, переднеспинка, щитик и надкрылья черновато-зелёные, вентральная поверхность тела чёрная, надкрылья от основания до апикальной 1/3 и вершина каждого абдоминального сегмента жёлтые. У самца вертекс мелко и редко покрыт точками; лобные бугорки отчётливо приподняты, отделены друг от друга глубокой бороздой; усики короткие, крепкие, вытянуты до середины надкрылий; антенномеры 1—3 тонкие, блестящие; антенномеры 4—11 широкие и плоские, с короткими волосками. Кормовые растения из семейства Барбарисовые. Вид был впервые описан в 1992 году.

Примечания

Литература 
 Fan, C.-X., Lin, Z.-B., Yu, Y.-L., Li, Z.-Q., Xu, S.-Y., Yang, X.-K. & Nie, R.-E. 2021. One new species in the leaf-beetle genus Sphenoraia Clark (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) from the Haizhu Wetland of Guangzhou, China. Entomotaxonomia 43(4): 1-5. PDF
 Lee, C.-F. 2014. The Genus Sphenoraia Clark, 1865 (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) in Taiwan, with Description of a New Species. The Coleopterists Bulletin 68(1): 143—151. DOI: 10.1649/0010-065X-68.1.143

Ссылки 
 biolib.cz

Sphenoraia
Животные, описанные в 1992 году
Насекомые Азии
Эндемики Китая